Ramgarh może dotyczyć:
 Ramgarh – miasto w północno-zachodnich Indiach, w stanie Radżastan
 Ramgarh – dystrykt we wschodnich Indiach, w stanie Jharkhand

Zobacz też 
 Ram Garh – miasto w północnych Indiach, w stanie Dżammu i Kaszmir
 Ramgarh Cantonment – miasto we wschodnich Indiach, w stanie Jharkhand